Юрий Владимирович Александров (1910—1976) — советский архитектор, график, графический дизайнер.

Биография 
Родился в дворянской семье. Его отец служил городским архитектором в России и Польше.

В 1929 году поступил в Академию Художеств в Ленинграде но в силу дворянского происхождения был отчислен. Затем поступил в Высший архитектурно строительный институт (с 1933 — Московский архитектурный институт), параллельно поступил работать в мастерскую академика архитектуры А. В. Щусева. Принял участие в создании конкурсного проекта Дворца Советов, участвовал в проектировании интерьеров гостиницы «Москва».

В 1936 году был арестован, осуждён по статье 58-10. В лагерях НКВД отбывал наказание на строительстве Беломорско-Балтийского канала. В 1939 году был оправдан судом, и освобождён при личном вмешательстве Н. К. Крупской.

Участвовал в Великой Отечественной Войне. С декабря 1944 служил в качестве главного инженера Жилищно-строительного района Балтвоенморстроя, за что был награждён медалью «За боевые заслуги». После окончания войны был направлен на демонтаж предприятий, производивших комплектующие для ракет ФАУ-2 в Саксонии.

В 1946 году вернулся из Германии в Москву. С конца 1940-х работал в Москве художником-графиком, иллюстратором журналов мод «Ткань и одежда», «Женщина», «Страницы моды» — советских журналов мод, которые издавались столичными универмагами (ГУМ и ЦУМ).

В 1970-х в сотрудничестве с Домом моделей спортивной одежды на Пятницкой улице, 59, создавал модели спортивной одежды и оформлял журналы, в частности «Мода и Спорт», последним стал журнал «Мода и Спорт — 77» (вышел после смерти Александрова).
 
Умер 30 ноября 1976 года.

Сын — Всеволод Александров (1936—2010), живописец, график.

Архитектурные работы 
 1930—1935 — участие в разработке внутренней отделки гостиницы «Москва»;
 1932 год — участие в работе над проектом Дворца Советов.
 1936—1938 — гостиница в г. Сегежа и ряд объектов соцгорода.
 1947 — проект детского санатория в Евпатории.
 1948—1949 — Гипролегпром, проект общесоюзного дома моделей.
 1966—1967 — постройка творческой мастерской Замоскворечье.

Графика и оформление 
 Журналы мод 1949—1964 — ЦУМ. По заказу Главунивермага Министерства Торговли СССР
 Журналы мод 1964—1967 — Дом Тканей.
 Журналы мод 1967—1976. Дом моделей спортивной одежды

Выставки 
 1975 — Пятая Республиканская Художественная Выставка «Советская Россия».

Награды 
 «За боевые заслуги» 1945 г., медаль.
 «За победу над Германией», 1946 г., медаль.
 «50 лет Вооруженных сил СССР», 1968 г., медаль.
 «30 лет победы в Великой Отечественной Войне, 1941—1945» 1976 г., медаль.
 "Почетная медаль за участие в 5-й республиканской выставке «Советская Россия», 1975 г

Литература 

 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014
 Московский журнал  N7(319) июль 2017

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Архитекторы СССР
Члены Союза архитекторов СССР
Похороненные на Даниловском кладбище